Ольго́поль () — название населённых пунктов на Украине:

 Ольгополь — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Ольгополь — село в Чечельницком районе Винницкой области.